Meile steht für:

 Meile, terrestrisches oder maritimes Längenmaß 
 Bonus-Meile, Luftfahrt-Rabatt der Airline (Vielfliegerprogramm)
 Fanmeile, umgangssprachlich für hohes Passantenaufkommen eingerichtete städtische Straßen oder Plätze

Meile, Meilen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Meile (* 1983), deutscher Schauspieler
 Josephus Meile (1891–1957), römisch-katholischer Bischof von St. Gallen
 Wilhelm Meile (1886–1973), Schweizer Ökonom und Politiker
 Bill Meilen (1932–2006), britischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent

Siehe auch:
 Meilen
 Meil 
 Maile
 Meilė
 Kulturmeile
 Letzte Meile
 Goldene Meile
 Lange Meile (Begriffsklärung)
 Mile